Cambuí kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Cambuí (ort), Minas Gerais, 
 Cambuí (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar